Tomasz Zaremba (12?-1292), évêque polonais du XIIIe siècle
Andrzej Zaremba (12?-1317), évêque polonais du 
 Bruno Zaremba (1955-2018), footballeur français
 Nikolaï Zaremba (1821-1879), théoricien de musique et compositeur russe d'origine polonaise
Stanisław Zaremba (1863-1942), mathématicien polonais.
 Pascal Zaremba (né en 1959), footballeur français